Hatzfeld steht für:

 Hatzfeld (Eder), Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Hatzfeld (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf an der Sieg
 Hatzfeld (Wuppertal), Ortsteil im Wuppertaler Stadtbezirk Barmen
 Hatzfeld, deutscher Name der rumänischen Stadt Jimbolia
 Burg Hatzfeld bei Hatzfeld (Eder)
 Hatzfeldhafen, deutsche Kolonialsiedlung im ehemaligen Deutsch-Neuguinea, dem heutigen Papua-Neuguinea

 Hatzfeld (Adelsgeschlecht), eine Adelsfamilie

Hatzfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Hatzfeld (1892–1957), deutscher Schriftsteller
 Adolphe Hatzfeld (1824–1900), französischer Altphilologe, Philosoph, Romanist und Lexikograf
 Franz von Hatzfeld (1596–1642), Bischof von Würzburg und Bamberg
 Georg von Hatzfeld (Domdechant) († 1562), Domdechant in Münster
 Georg von Hatzfeld (1929–2000), deutscher Verleger
 Gustav Hatzfeld (1851–1930), deutscher Polizist
 Heinrich von Hatzfeld, Domherr in Münster, Paderborn und Mainz
 Helmut Anthony Hatzfeld (1892–1979), US-amerikanischer Romanist, Literatur- und Sprachwissenschaftler
 Hermann von Hatzfeld (1603–1673) (1603–1673), Graf aus dem Adelsgeschlecht der Hatzfelder
 Jean Hatzfeld (* 1949), französischer Journalist
 Johannes Hatzfeld (1882–1953), deutscher katholischer Priester, Musiker und Schriftsteller
 Karl Hatzfeld (1876–1956), Berghauptmann beim Oberbergamt Dortmund
 Lubbert von Hatzfeld (1547–1619), Domherr in Münster und Dekan in Xanten
 Ludwig  Hatzfeld (1810–1884), deutscher Pfarrer und Politiker
 Maria Eleonore von Hatzfeld (1680–1718), Gräfin von Wiesentheid (siehe unter Maria Eleonore von Dernbach)
 Petrus von Hatzfeld († 1823), Priester, Abt des Klosters Marienfeld
 Sebastian von Hatzfeld, Domherr in Münster
 Wilhelm von Hatzfeld, Domherr in Münster und Paderborn

Siehe auch:
 Hatzfeldt
 Hatzfeld’sches Palais, Steinstraße 20, Düsseldorf
 Palais Hatzfeld (Breslau)